Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Marrero e Dawid Olejniczak che hanno battuto in finale Łukasz Kubot e Oliver Marach 7-64, 6-3.

Teste di serie 

 James Cerretani /  Rogier Wassen (semifinali)
 David Škoch /  Igor Zelenay (semifinali)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (finale)
 Todd Perry /  Jim Thomas (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2008